Сборная Молдовы по шахматам представляет Молдавию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Федерация шахмат Республики Молдова. Наивысший рейтинг сборной — 2604 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Игроки 
За сборную в разные годы участвовали 16 шахматистов: Юлиан Балтаг, Виорел Бологан, Сергей Ведмедиуц, Виорел Иордэкеску, Борис Иткис, Виктор Комляков, Владислав Неведничий, Дориан Рогозенко, Василе Сандуляк, Дмитрий Светушкин, Вячеслав Словиняну, Руслан Солтанич, Герман Титов, Владимир Хамицевич, Алексей Хрущёв, Вадим Чернов.

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:

 Виорел Бологан — 12 турниров,
 Виорел Иордэкеску — 10 турниров.
 Дмитрий Светушкин — 8 турниров.

Трансферы

Примечания

Ссылки 

Ш
М
Шахматы в Молдавии